Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2006 () проводился с 21 по 29 января 2006 года в городе Тандер-Бей (провинция Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 57-й раз для юниоров-мужчин, в 36-й раз для юниоров-женщин, в 12-й раз в провинции Онтарио и в 1-й раз в Тандер-Бей.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2006 в городе Чонджу (Республика Корея).

В мужском турнире принимало 13 команд, а в женском 12 команд, представляющих провинции и территории Канады (территорию Юкон представляла только мужская команда).

В мужском турнире чемпионом стала (14-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Чарли Томас стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Тай Гриффит). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Codey Maus).

В женском турнире чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Mandy Selzer стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Calleen Neufeld). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Sarah Rhyno).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2006

Спорт в Канаде в 2006 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Тандер-Бее
Январь 2006 года